Дамье́н Венса́н Дени́ Ле Талле́к (; ) — французский и российский футболист, полузащитник клуба «Сошо».

Биография 

Как и старший брат Антони, начал заниматься футболом в «Гавре». В 2005 году перешёл в академию «Ренна», с которым в 2007 году подписал профессиональный контракт. Но дебютировать во французской лиге ему не удалось: оба сезона в «Ренне» он просидел в запасе.

Летом 2009 года решил покинуть «Ренн». Игроком интересовались «Валенсия», «Герта» и «Штутгарт».

8 августа 2009 года подписал трёхлетний контракт с дортмундской «Боруссией». 18 октября дебютировал в Бундеслиге в домашнем матче против «Бохума», завершившемся победой хозяев со счётом 2:0. После перерыва заменил Нельсона Вальдеса и провёл на поле весь второй тайм. Всего в своём первом сезоне в Бундеслиге провёл 4 матча.

В сезоне 2010/11 играл за вторую команду «Боруссия II». Летом 2012 года подписал контракт с ужгородским клубом «Говерла». Летом 2014 года, ссылаясь на политическую нестабильность на Украине и задержку зарплаты, разорвал контракт с «Говерлой».

22 июля 2014 заключил двухлетний контракт с «Мордовией».

В январе 2016 года перешёл в белградскую «Црвену звезду». Сумма сделки оценивалася в 250 тысяч евро.

Летом 2018 года вернулся во Францию, где его новым клубом стала команда Лиги 1 «Монпелье».

После трёх лет во Франции перешёл в греческий АЕК.

30 августа 2022 года пополнил состав московского «Торпедо».

Личная жизнь 
Младший брат Антони Ле Таллека. Двоюродный брат Флорана Синама-Понголя.

Женат на гражданке России. У него есть дом в Москве и сын, который имеет российское и французское гражданства. 19 декабря 2019 года Ле Таллек рассказал, что уже несколько месяцев занимается оформлением российского гражданства и вскоре сможет получить паспорт. Также француз заявил о желании выступать за сборную России по футболу, однако по  он не сможет представлять Россию, поскольку был заигран в официальных матчах за юношеские сборные Франции.

9 октября 2020 года получил российское гражданство.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Ренн»
 Финалист Кубка Франции: 

 «Боруссия» (Дортмунд)
 Чемпион Германии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Германии: 2011
 Итого : 2 трофея

 «Црвена звезда»
 Чемпион Сербии (2): 2015/16, 2017/18
 Серебряный призёр чемпионата Сербии: 2016/17
 Финалист Кубка Сербии: 2016/17
 Итого : 2 трофея

Примечания 

Натурализованные граждане России
Футболисты Франции
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Сошо»